Ibrahima Diallo (né en 1915), homme politique sénégalais ayant siégé au Sénat français et ministre du Sénégal indépendant
Ibrahima Kandia Diallo (1941-2018), footballeur guinéen
Ibrahima Diallo (né en 1959), judoka sénégalais
Ibrahima Diallo (né en 1985), footballeur guinéen
Ibrahima Diallo (né en 1999), footballeur français